Gwiazda Wieczorna (Wenus) – planeta Wenus widoczna nad horyzontem po zachodzie Słońca
 Gwiazda Wieczorna (Hesperos) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie planety Wenus
 Gwiazda Wieczorna – w serii „Baśniobór” stowarzyszenie, które chciało otworzyć więzienie demonów
 Gwiazda Wieczorna – tłumaczenie Undómiel, przydomka Arweny – jednej z postaci powieści legendarium Śródziemia stworzonego przez J.R.R. Tolkiena

Zobacz też 

 Gwiazda Poranna